plaatsen
 Almo (Idaho), een gemeentevrij gebied in Cassia County, Idaho, VS
 Almo (Kentucky), unincorporated community in Calloway County, Kentucky, VS
 Almo (Zweden), dorp in Dalarna, Zweden

overig
 Almo (god), Romeinse god van de beek Almone (Latijn 'Almo') nabij Rome
 Almo (software), software voor statistische analyse van grote hoeveelheden data

Zie ook 
 Almö, eilandje in Blekinge, Zweden, naamgever van de Almöbrug (ooit 's werelds grootste boogbrug) die in 1980 werd verwoest doordat er een schip tegenaan voer
 Älmö, natuurreservaat in Halland, Zweden